Skąpe (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Lubusz
 Skąpe (Lubusz), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz